

Codici 
 VH – codice vettore IATA di Aeropostal
 VH – designazione degli squadroni della US Navy per Rescue Squadron

Epigrafia 
 VH – Vir honestus

Informatica 
 VH – Virtual Host

Musica 
 VH – album discografico di Vacca del 2004

Altro 
 Motore Nissan VH – motore della Nissan Motor